Альбуньоль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 63 км². Население — 6704 человека (на 2010 год). Расстояние — 113 км до административного центра провинции.

Известные личности 
 Сесилио де Рода (1865—1912), испанский музыковед — родился в Альбуньоле

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады